— японская фамилия. Известные носители:
 Нисидзава, Акинори (род. 1976) — японский футболист. 
 Нисидзава, Дзюнъити (1926—2018) — японский инженер, президент Университета Тохоку.
 Нисидзава, Рюэ (род. 1966) — японский архитектор.
 Нисидзава, Хироёси (1920—1944) — японский ас, лётчик ВВС Императорского флота Японии во время Второй мировой войны.